Als japanische Luftwaffe fungierten oder fungieren:
 Kaiserlich Japanische Marineluftstreitkräfte (1912–1945)
 Kaiserlich Japanische Heeresluftstreitkräfte (1919–1945)
 Luftselbstverteidigungsstreitkräfte (seit 1954)